Mawsonia — викопний рід целакантоподібних риб родини Mawsoniidae, що існував у пізній крейді (110-95 млн років тому). Рештки представників роду знайдені у Тунісі, Алжирі, Марокко та Бразилії. Деякі особини Mawsonia досягали до 6 м завдовжки та важили 3 т.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки Mawsonia з іншими целакантоподібними:

Оригінальна публікація 
 J. Mawson and A. S. Woodward. 1907. On the Cretaceous formation of Bahia (Brazil), and on vertebrate fossils collected therein. Quarterly Journal of the Geological Society of London 63:128-139

Примітки 

Викопні риби
Целакантоподібні
Риби крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 1907